REO steht für:

 REO, IATA-Code des Flughafens Rome, Oregon in den USA

Reo ist der Name von:
 Reo Motor Car Company, ein US-amerikanischer Automobil- und LKW-Hersteller
 Réo, eine Gemeinde und Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso
 Reo (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Reo (Indiana), ein Ort in Indiana, Vereinigte Staaten
 Reo Franklin Fortune (1903–1979), US-amerikanischer Anthropologe und Ethnologe
 Nigel Reo-Coker (* 1984), englischer Fußballspieler
 Tommy Reo (1912/13-2000), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker

Reo steht für:
 Reo (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Spinnenfresser (Mimetidae)

 
REO